Bedford TJ был среднетоннажным грузовиком, производившимся на заводе Bedford Vehicles в Лутоне с 1958 по 1986 год, когда производство было перенесено на завод AWD Trucks в Триске, и производство продолжалось до 1992 года, когда AWD Trucks была куплена Marshall Aerospace, которая производство продолжалось до 1998 года, хотя производство деталей продолжалось до 2006 года.

История 
В 1958 году главный капотный грузовик Bedford, Bedford TA, основанный на американском Chevrolet Advance Design, стал относительно устаревшим и нуждался в более современной замене, чтобы занять его место. Дизайн Bedford TA оказался очень популярным среди клиентов из Великобритании, и это стало одной из причин, по которой было произведено более 100 000 таких грузовиков, и по мере приближения 1960-х годов продажи автомобилей начали расти. Bedford решил не создавать прямую замену, а просто модернизировать Bedford TA, с другим двигателем и передней частью, однако шасси и компоненты остались такими же, как у грузовика Bedford TA.

Новый грузовик назывался J-Type или сокращенно TJ, и его начали производить в 1958 году. У грузовика был более модернизированный, который имел большую мощность, хотя самые легкие версии (J0) имели тот же двигатель, что и Vauxhall Victor того же времени. Серия грузовиков TJ оказалась очень популярной на рынке Великобритании, в основном из-за того, что её внешний вид одновременно вызвал «американский» стиль грузовиков в Соединенных Штатах, и поэтому, как и её предшественник, получил прозвище «Американец».

Грузовик в основном конкурировал с другими британскими продуктами, такими как Leyland Comet и Commer Superpoise, которые также вышли на рынок в то же время и стали относительно популярными.

Экспортные продажи начались в 1961 году, и грузовик также стал популярным на экспортных рынках, особенно на Кипре, где он импортировался в массовых количествах и был превращен в транспортное средство автобусного типа от местных производителей кузовов, причем некоторые из них все ещё использовались по состоянию на 2021 год.

В 1975 году грузовик был снят с британского рынка из-за снижения продаж и был построен только для экспортных продаж, где был очень популярен. В 1986 году General Motors, владелец компании Bedford Vehicles, решила разделить Bedford Vehicles из-за экономических проблем с заводами в Bedford, производившими легкие грузовики, которые были реорганизованы в совместное предприятие с Isuzu и переименован в IBC Vehicles, в то время как завод, производивший тяжелые грузовики, такие как грузовики TJ, был продан David Brown и переименован в AWD Trucks.

Производство грузовиков TJ продолжалось, и в 1991 году AWD Trucks попыталась реимпортировать грузовики TJ в Соединенное Королевство, но правила безопасности не позволяли этого, поэтому грузовик по-прежнему был доступен только для экспортных рынков

В 1992 году Marshall Aerospace купила AWD Trucks и сняла с производства все свои модели грузовиков, кроме грузовиков TJ, которые производились до 1998 года из-за успешных экспортных продаж, несмотря на то, что к тому времени были очень устаревшими.

Производство деталей для грузовика продолжалось до 2006 года. После этого Marshall Aerospace полностью ушла с автомобильного рынка, и, таким образом, преемник грузовика так и не был разработан. Всего было выпущено более 500 000 таких грузовиков.

Особенности дизайна 

Самые легкие версии грузовика имели тот же двигатель, что и Vauxhall Victor, однако такие модели, как J2-J9, имели двигатель V8 с дополнительным турбонагнетателем для большей грузоподъемности. Для грузовика были доступны версии полугрузовика, которые были изготовлены с помощью Scammel Lorries и имели жесткое шасси и слегка модифицированную трансмиссию, чтобы выдерживать более тяжелые погодные условия, поскольку некоторые из них экспортировались в Южную Африку.

Модель оставалась относительно неизменной даже в 80-е годы, за исключением некоторых изменений в интерьере, которые сделали автомобиль более комфортным и модернизировали подвеску. В 1992 году автомобиль получил двигатель Cummins, который также использовался на российских грузовиках ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309, что сделало автомобиль значительно более надежным.

Показатель выживаемости 

Многие из 500 000 произведенных грузовиков Bedford все ещё находятся в эксплуатации. В Пакистане по состоянию на 2021 год в эксплуатации находится более 110 000 таких грузовиков, что составляет более 50 % грузовиков в Пакистане. В Пакистане существует традиция настраивать эти грузовики и переименовывать их в «Jingle Trucks», обычно настройка происходит с иномарками, такими как другие логотипы, и другими двигателями других транспортных средств, чтобы эти грузовики продолжали работать, после их оригинальный двигатель имеет большой пробег.

На их внутреннем рынке все ещё зарегистрировано только 98 таких грузовиков. В 2020 году 1 грузовик Bedford TJ все ещё использовался в датской армии, пока в конечном итоге не был продан в качестве военных излишков.

Вариации 

 Bedford J0: Самая легкая версия, которая могла перевозить около 1,5 тонны, производилась до 1960-х годов, когда она была снята с производства. Первоначально он предназначался только для экспортных рынков, чтобы конкурировать с американскими пикапами, до 1960 года, когда он вышел на британский рынок.
 Bedford J1: 2,0-тонная версия, выпускавшаяся до 1980-х годов, после чего была снята с производства.
 Bedford J2: 2.2-тонная версия, выпускавшаяся до 1970-х годов, когда была окончательно снята с производства.
 Bedford J3: 2,4-тонная версия, выпускавшаяся до 1970-х годов.
 Bedford J4: 2,9-тонная версия, выпускавшаяся до 1980-х годов, когда была окончательно снята с производства.
 Bedford J5: 3,9-тонная версия, выпускавшаяся до 1990-х годов, когда её окончательно сняли с производства.
 Bedford J6: 4,5-тонная версия, выпускавшаяся до 1990-х годов, когда была окончательно снята с производства.
 Bedford J7: 6,4-тонная версия, выпускавшаяся до 1980-х годов, когда была окончательно снята с производства.
 Bedford J8: 8,2-тонная версия, которая в основном предназначалась как полугрузовик и производилась до 1980-х годов.
 Bedford J9: 9,1-тонная версия, которая в основном предназначалась как полугрузовик и производилась до 1980-х годов.

Ссылки 
 1965 Bedford TJ (J2)
 «Bedford Trucks Club Registry»
 Bedford Trucks in Portugal (in Portuguese)
 Bedford J1 in Movies and TV Series
 Bedford J2 in Movies and TV Series
 Bedford J3 in movies and TV series
 Bedford J4 in movies and TV series
 Bedford J5 in Movies and TV Series
 Bedford J6 in movies and tv series
 Bedford J7 in movies and TV series
 Bedford J8 in movies and TV series
 Bedford TJ in movies and TV series
 Bedford Bus Cyprus
 Bedford TJ Truck Restoration Project

Bedford Vehicles
Автомобили